Афар або афари, араб. Данакіль — кушитський народ на півночі Східної Африки.
 Афар, афарська мова — мова народу Афар.
 Афар, Афарська улоговина — улоговина на півночі Східної Африки.
 Афар — один з 9 регіонів Ефіопії.
 АФАР — активна фазована антенна решітка, різновид радарів.